De 2. Bundesliga 2008/09 was het 35ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 15 augustus 2008 en eindigde op 24 mei 2009.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 852 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.78 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || SC Freiburg
| 34
| 21
| 5
| 8
| 60 || 36
| +24
| 68
|-style="background: #ACE1AF"
| 2 || 1. FSV Mainz 05
| 34
| 18
| 9
| 7
| 62 || 37
| +25
| 63
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  1. FC Nürnberg
| 34
| 16
| 12
| 6
| 51 || 29
| +22
| 60
|-
| 4
| Alemannia Aachen
| 34
| 16
| 8
| 10
| 58 || 38
| +20
| 56
|-
| 5
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 16
| 8
| 10
| 60 || 46
| +14
| 56
|-
| 6
| MSV Duisburg
| 34
| 14
| 13
| 7
| 56 || 36
| +20
| 55
|-
| 7
| 1. FC Kaiserslautern
| 34
| 15
| 7
| 12
| 53 || 48
| +5
| 52
|-
| 8
| FC St. Pauli
| 34
| 14
| 6
| 14
| 52 || 59
| −7
| 48
|-
| 9
| Rot-Weiß Oberhausen
| 34
| 11
| 9
| 14
| 35 || 54
| −19
| 42
|-
| 10
| Rot Weiss Ahlen
| 34
| 11
| 8
| 15
| 38 || 57
| −19
| 41
|-
|  11
| FC Augsburg
| 34
| 10
| 10
| 14
| 43 || 46
| −3
| 40
|-
| 12
| TSV 1860 München
| 34
| 9
| 12
| 13
| 44 || 46
| −2
| 39
|-
| 13
| Hansa Rostock
| 34
| 8
| 14
| 12
| 52 || 53
| −1
| 38
|-
|  14
| TuS Koblenz
| 34
| 11
| 8
| 15
| 47 || 57
| −10
| 38
|-
|  15
| FSV Frankfurt
| 34
| 9
| 11
| 14
| 34 || 47
| −13
| 38
|- style="background:#ffeeee;"
| 16 ||  VfL Osnabrück
| 34
| 8
| 12
| 14
| 41 || 60
| −19
| 36
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17 ||  FC Ingolstadt 04
| 34
| 7
| 10
| 17
| 38 || 54
| −16
| 31
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18 ||  SV Wehen Wiesbaden
| 34
| 5
| 12
| 17
| 28 || 49
| −21
| '27
|- style="background-color ||  #FA8072;"
|} 

 Play-offs 
Promotie1. FC Nürnberg promoveert naar de Bundesliga, Energie Cottbus degradeert naar de 2. Bundesliga.DegradatieSC Paderborn 07 promoveert naar de 2. Bundesliga, VfL Osnabrück degradeert naar de 3. Bundesliga.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2008/09 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

SC Freiburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van SC Freiburg, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Robin Dutt de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2008/09
Bundesliga 2008/09
3. Liga 2008/09

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2008/09